SDGS steht für:
 Sparkassen-Dienstleistungsgesellschaft Saar
 South Dakota Geological Survey der University of South Dakota
 Small-Diameter Gravity Sewer, alternatives Abwassertechnikkonzept der Environmental Protection Agency
 San Diego Genealogical Society
 Silver Dollar Grading Service

SDGs steht für:
 Sustainable Development Goals, siehe Nachhaltige Entwicklungsziele

Sdgs steht für:
 Taschenwagen (UIC-Gattungszeichen)

Siehe auch:
 SDG

SDGS